Поль Тіссанд'є (; 19 лютого 1881 — 11 березня 1945)  — французький авіатор.
 Гастон Тіссанд'є (21 листопада 1843, Париж — 30 серпня 1899, Париж) — французький авіатор.